Borcea poate fi:

 :
 Borcea, Călărași, Muntenia
 Brațul Borcea
 :
 Borcea (, ), o localitate în zona suburbană a orașului Belgrad, Palilula, Banat, azi Serbia

 Nume de familie
 Ioan Borcea
 Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea din Bacău, Bacău
 Acvariul „Profesor Ion Borcea”, din Constanța
 Cristi Borcea (n. 1970), fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București (1995-2012)

 Nume de navă
 Vaporul cu aburi și zbaturi „Borcea”, bazat la Brăila

Vezi și 
 Borceag, localitate-centru de comună în Raionul Cahul, Republica Moldova
 Bercea (nume)
 Berceanu (nume)
 Burcea (nume)

 Borgia (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie românești